Вольфф — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Вольфф, Альберт (1906 — 1989) — французский и американский фехтовальщик.
 Вольфф, Андреас (род. 1991) — немецкий гандболист.
 Вольфф, Сьюзи (род. 1982) — британская автогонщица, жена Тото Вольффа.
 Вольфф, Тило (род. 1972) — немецкий музыкант.
 Вольфф, Тото (род. 1972) — австрийский автогонщик, инвестор, один из руководителей команды Формулы-1 «Мерседес».
 Вольфф, Энрике (род. 1949) — аргентинский футболист.

См. также 
 Вольф
 Вульфф
 Вульф
 Вулф
 Wolf